Neue Jugend ist der Name folgender Zeitschriften:

 Neue Jugend (chinesische Zeitschrift), einflussreiche revolutionäre chinesische Zeitschrift in den 1920er Jahren
 Neue Jugend (österreichische Zeitschrift), Zeitschrift des Bund Neuland in Österreich, herausgegeben von 1918 bis 1938
  Die Neue Jugend, eine linke, pazifistische Zeitschrift, die später vom Malik-Verlag herausgegeben wurde; sie erschien zwischen Juli 1916 und Juni 1917